Jabłońskie (Ermland-Mazurië) - plaats
 Jabłońskie (station) - treinstation bij bovenstaande plaats
 Jabłońskie (gemeente) - voormalige gemeente in Ermland-Mazurië
 Jabłońskie (Podlachië) - plaats